Sysang ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christoph Sysang (1703–1757), deutscher Kupferstecher
 Johanna Dorothea Sysang (1729–1791), deutsche Kupferstecherin